

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Undicesima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 gol

 Wesley Sonck

 Dimităr Berbatov

2 gol

 Bart Goor
 Stiliyan Petrov

 Niko Kovač
 Milan Rapaić (1 rig.)

 Indrek Zelinski

1 gol

 Toni Lima
 Thomas Buffel
 Philippe Clement
 Krasimir Balăkov
 Georgi Chilikov
 Marian Hristov
 Zoran Janković

 Martin Petrov
 Svetoslav Todorov (1 rig.)
 Jerko Leko
 Tomislav Marić
 Ivica Olić
 Dado Pršo

 Đovani Roso
 Dario Šimić
 Josip Šimunić
 Darijo Srna
 Teet Allas
 Kristen Viikmäe

autoreti
 Stiliyan Petrov (pro Belgio)
 Raio Piiroja (pro Belgio)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003